Октябрина Михайловна Вежова (7 февраля 1932 — 6 февраля 2011) — передовик сельскохозяйственного производства, Герой Социалистического Труда (1976).

Биография 
Родилась в деревне Сордйыв Помоздинского сельсовета. По национальности коми.

Рано осиротела, воспитывалась в детском доме.

Окончила Сыктывкарский сельскохозяйственный техникум.

С 1957 по 1989 г. работала овощеводом, звеньевой, бригадиром овощеводческой бригады Кочпонского отделения совхоза «Сыктывкарский». Её бригада стабильно перевыполняла план и получала высокие урожаи картофеля и овощей.

Делегат XXV съезда КПСС.

Герой Социалистического Труда (1976).

Награждена орденом Трудового Красного Знамени, медалью «За доблестный труд». Заслуженный работник сельского хозяйства Коми АССР.

Умерла 6 февраля 2011 года после продолжительной болезни.

Источники 
 https://komikz.ru/news/history/3131
 Соратники: памяти Ивана Павловича Морозова. Ф. И. Коснырев, Л. В. глав.ред. Кудряшова. Коми республиканский общественный фонд им. И. П. Морозова, 2004. — 347 с.
 Герои мирного времени : [О. М. Вежова (овощевод), Л. П. Злобин (летчик). — Герои Соц. Труда, Сыктывкар] / Анна Мурыгина // Панорама столицы. — 2007. — 20 дек.
 Петрунев А. В труде призвание и счастье. [Агроном совхоза «Сыктывкарский» О. М. Вежова]. — «Красное знамя». — 1976. — 24 янв.
 Максимова Л. А. Вежова О. М. // Город Сыктывкар. Энциклопедия. — Сыктывкар, 2010. — С.32.

Родившиеся в Усть-Куломском районе
Воспитанники детских домов
Овощеводы
Делегаты XXV съезда КПСС